Jean de la Lune est un titre faisant référence à plusieurs œuvres :

 Jean de la Lune, comptine française d'Adrien Pagès publiée en 1889 ;

 Jean de la Lune, pièce de théâtre de Marcel Achard créée en 1929 ;
 Jean de la Lune, film français de Jean Choux, d'après la pièce ci-dessus, sorti en 1931 ;
 Jean de la Lune, film français de Marcel Achard, d'après la pièce ci-dessus, sorti en 1949 ;
 Jean de la Lune (), film d’animation franco-irlando-allemand de Stephan Schesch, adapté d’un conte de Tomi Ungerer et sorti en 2012.

Autre 
Jean de la Lune un voilier.